Milky Way (englisch für Milchstraße) steht für:
 Milky Way, ein Schokoriegel (entspricht dem Riegel 3 Musketeers in den USA)
 Mars (Schokoriegel), in den USA vermarktet als Milky Way
 Milky Way (Milchshake), Malz-Milchshake und Namensgeber des amerikanischen Schokoriegels
 Milky Way (Greenland), Achterbahn in Japan
 Milky Way (Gebirgspass) in der Antarktis

The Milky Way ist der englische Titel folgender Filme:
 Ausgerechnet Weltmeister, Slapstick-Komödie von 1936 mit Harold Lloyd
 Die Milchstraße (1940), Kurzfilm von Rudolf Ising
 Die Milchstraße (1969), Spielfilm von Luis Buñuel